Kostelů zasvěcených svatému Emerichovi či Imrichovi je více: 

 Maďarsko
 Kostel svatého Emericha (Bő)
 Kostel svatého Emericha (Kőszeg)

 Slovensko
 Kostel svatého Imricha (Báb)
 Kostel svatého Imricha (Benkovce)
 Kostel svatého Emericha (Bočiar)
 Kostel svatého Emericha (Bytčica)
 Kostel svatého Imricha (Častá)
 Kostel svatého Imricha (Igram)
 Kostel svatého Imricha (Kátov)
 Kostel svatého Imricha (Kráľov Brod)
 Kostel svatého Emericha (Lipovník)
 Kostel svatého Imricha (Ostrov)
 Kostel svatého Emericha (Podlužany)
 Kostel svatého Imricha (Rúbaň)
 Kostel svatého Emericha (Rudno nad Hronom)
 Kostel svatého Imricha (Stará Kremnička)
 Kostel svatého Emericha (Štitáre)
 Kostel svatého Imricha (Vaniškovce)